Šamac može biti:

 Slavonski Šamac, grad i općina u Hrvatskoj, na sjevernoj obali Save
 Bosanski Šamac, grad i općina u Bosni i Hercegovini, na južnoj obali Save, nasuprot Sl. Šamcu